Мова міжнародного спілкування або Міжнародна мова може означати:
 Міжнародна допоміжна мова — мова, призначена для спілкування між людьми з різних народів, які не мають спільної рідної мови.
 Міжнародна англійська мова — поняття англійської мови як глобального засобу спілкування.
 Міжнародна світова мова — мова, яку застосовують для спілкування на міжнародному рівні, котру вивчають багато людей як другу мову.
 Універсальна мова — гіпотетична історична чи міфічна мова, якою говорять і розуміють всі або більшість населення світу.

Див. також 
 Новомова